Финал Гран-при IAAF 1998 года — четырнадцатый финал Гран-при IAAF, легкоатлетического соревнования, организованного Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. Он состоялся 5 сентября 1998 года на стадионе Лужники в Москве (Россия).

Хишам эль-Герруж (выигравший в беге на 1500 метров) и Марион Джонс (ставшая первой в беге на 100 метров и в прыжке в длину) стали победителями финала, соответственно у мужчин и женщин. Всего было разыграно 18 комплектов медалей в различных дисциплинах: 10 у мужчин и 8 у женщин.

Финал Гран-при IAAF 1998 также являлся финалом новообразованной Золотой лиги IAAF. Финал 1998 года был единственным случаем, когда он определял обладателя джек-пота легкоатлетической Золотой лиги.

Результаты

Мужчины

Женщины

Примечания 

Медалисты
 IAAF Grand Prix Final. GBR Athletics. Проверено 30 июля 2015.

Ссылки 
 IAAF Grand Prix Final archive from IAAF

Гран-при IAAF
Гран-при IAAF
Международные соревнования по лёгкой атлетике в России
Международные спортивные соревнования в Москве
1998 год в Москве
Финалы Гран-при ИААФ
Сентябрь 1998 года
События 5 сентября